Federspiel steht für:

 Federspiel (Familienname), zu Namensträgern siehe dort
 Federspiel (Band), eine österreichische Blasmusik-Band
 Federspiel (Wein), einen Kabinettswein
 ein Trainingsgerät des Falkners für Greifvögel
 die deutsche Bezeichnung für eine Art Mikado (Spiel)